Przykopp ist ein deutscher Ortsname:
 Przykopp, 1932 bis 1945 Grabenau, Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Przykop (Purda), Ort in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Przykopp, 1934 bis 1945 Wilhelmshütte, Försterei im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Przykopiec, Ort in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Przykopp, 1938 bis 1945 Hessenhöh, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Przykop (Miłki), Ort in der Gmina Miłki, Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen